

Filosofia 
  Causalità (filosofia) – indica l'esistenza di una condizione necessaria tra i fatti dell'esperienza che vengono interpretati come tra loro collegati da un rapporto di causa-effetto.

Diritto 
  Causalità (diritto) – in diritto, indica il rapporto tra un'azione o un avvenimento e le sue conseguenze scatenanti

Scienza 
 Causalità naturale – nelle leggi di causa-effetto delle scienze naturali
  Sistema causale – un sistema dinamico tale per cui l'uscita ad un certo tempo dipende solo dal valore dell'ingresso nel dato istante e dai valori che l'ingresso ha assunto in precedenza.